Franco Ligas, propr. Francesco Ligas (1946) – giornalista e telecronista sportivo italiano
 Natalia Ligas (1958) – brigatista italiana
 Tomasz Ligas (1914-1988) – artista, scultore e pittore polacco